Alexandr Karađorđević může být:

 Alexandr Karađorđević (1806–1885) – srbský kníže z dynastie Karađorđevićů, syn zakladatele dynastie
 Alexandr I. Karađorđević (1888–1934) – jugoslávský král, syn krále Petra I. Karađorđeviće a vnuk knížete Alexandra Karađorđeviće
 Aleksandar II. Karađorđević (* 1945) – současný pretendent srbského a jugoslávského trůnu, syn krále Petra II. Karađorđeviće a vnuk Alexandra I. Karađorđeviće

Rozcestníky - panovník
Karađorđevićové